Шёнефельд () — коммуна в Германии, в земле Бранденбург.

Входит в состав района Даме-Шпревальд. В 2009 году население составляло 12 911 человек. Занимает площадь 76,03 км². Официальный код — 12 0 61 433.

Коммуна подразделяется на 6 сельских округов. На территории коммуны располагается новый  аэропорт  Берлин-Бранденбург . Здание старого аэропорта Берлин-Шёнефельд стало его пятым терминалом.

Население

Ссылки 
 Официальный сайт 

Города Бранденбурга